Плятеры (von dem Broele, genannt Plater) — графский род
 Плятер, Адам Степанович (1790—1862) — польско-литовский археолог и натуралист.
 Плятер, Казимеж (1915—2004) — польский шахматист; международный мастер (1950).
 Плятер, Казимир Константин (1749—1807) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Плятер, Константы Людвик (1722—1778) — граф, государственный деятель.
 Плятер, Леон (1836 — 1863) — граф, участник восстания 1863 — 1864 годов
 Платер-де-Броель, Людовик Константинович (1775—1846) — писатель и государственный деятель.
 Плятер, Станислав (1784—1851) — польский учёный и писатель.
 Плятер, Эмилия (1806—1831) — графиня, участница восстания 1830 — 1831 годов.
 Плятер, Юзеф Винцент (1745—1806) — государственный деятель Великого княжества Литовского

См. также